Ulosa är ett släkte av svampdjur. Ulosa ingår i familjen Esperiopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Ulosa